Nikita Panin (1718–1783)
 Nikita Panin (1770–1837)